Neste bezeichnet:
 Neste (Fluss), Fluss in Frankreich in der Region Okzitanien
 Neste (Unternehmen), finnischer Ölkonzern

Siehe auch:
 Van Neste